Марат Сафін і Дмитро Турсунов були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Цього разу вони виступали з різними партнерами, Сафін грав у парі з Теймуразом Габашвілі і в першому раунді їх здолали Стівен Гасс та Росс Гатчінс. Турсунов грав у парі з Ігорем Куніциним, але вони відмовились від подальшої боротьби перед чвертьфінальним поєдинком проти Сергія Стаховського і Потіто Стараче через травму плеча Турсунова.

У фіналі Стаховський і Стараче перемогли Гасса і Гатчінса з рахунком 7–6(7–4), 2–6, [10–6].

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
 Draw 

2008
Кубок Кремля